La competizione del concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della IX Olimpiade si è svolta allo Stadio Olimpico di Amsterdam dall'8 al 10 agosto 1928.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso individuale maschile